Нижегородский государственный театр юного зрителя — детский театр, созданный в Нижнем Новгороде в 1928 году.

История 
Инициатива создания театра принадлежала известному нижегородскому актёру, режиссёру и антрепренеру Н. И. Собольщикову-Самарину. 

Театр открылся 28 ноября 1928 года спектаклем «Недоросль» Д. Фонвизина. Возглавил театр режиссер Е. Брилль.

К своему десятилетию в 1938 году Горьковскому областному театру юного зрителя было присвоено имя Н. К. Крупской. Театр также получил и своё первое здание на улице Грузинской.

Репертуар

Выдающиеся постановки прошлых лет 
 1928 — «Недоросль» Фонвизина
 1937 — «Горе от ума» Грибоедова
 1937 — «Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину
 1938 — «Созвездие гончих псов» К. Паустовского
 1938 — «Белеет парус одинокий» Катаева
 1947 — «Сказка о правде» Маргариты Алигер
 1937 — «Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину
 1948 — «Как закалялась сталь» Николая Островского
 1950 — «Сын полка» Катаева
 1950 — «Аттестат зрелости» Гераскиной
 1951 — «Ромео и Джульетта» Шекспира
 1952 — «Недоросль» Фонвизина
 1953 — «Мещанин во дворянстве» Мольера
 1955 — «Слуга двух господ» Карло Гольдони
 1957 — «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова
 1957 — «Емелино счастье» В.Новацкого и Р.Сефа. Режиссёр: Арье
 1957 — «Ворон» Гоцци
 1958 — «Город на заре» Алексея Арбузова
 1958 — «В поисках радости» Розова
 1961 — «Подвиг» Чеботарёва
 1966 — «Маскарад» М.Лермонтова
 1970 — «Три мушкетера» А.Дюма
 1971 — «Иначе жить нелья» А.Хазанова
 1974 — «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина
 1974 — «Прощание в июне» А.Вампилова
 1974 — «Бал» А.Хазанова
 1981 — «Сон в летнюю ночь» У.Шекспира
 1986 — «Руководство для желающих жениться» А.Чехова
 1987 — «Завтра была война» Б.Васильева
 1988 — «Принцесса Турандот» К.Гоцци
 1988 — «Сны Евгении» А.Казанцева
 1989 — «Фартовые девочки» Я.Гловацкого
 1991 — «Продавец дождя» Р.Нэш
 1992 — «Банкрот» А.Осторовского
 1994 — «Маскарад» М.Лермонтова
 2002 — «Вишневый сад» А.Чехова
 2004 — «Васса Железнова» М.Горького

Текущий репертуар

Спектакли для детей 
 Али-Баба и 40 разбойников (6+) (по мотивам восточной сказки)
 Бременские музыканты (6+) (В. Ливанов, Ю. Энтин)
 
 Горе от ума (12+) (А. Грибоедов)
 Как мужику счастье было (6+) (по сказкам Льва Николаевича Толстого)
 Летучий корабль (6+)(по мотивам русской народной сказки)
 Матушка крапива (6+) (по одноимённой сказке В. Ольшанского)
 Ночные пляски (6+) (по русской народной сказке)
 
 PRO Собак (12+)(по мотивам рассказа Д.Мамина-Сибиряка «Постойко»)
 Спящая Красавица (6+)(Ч. Уэй)
 ТЕНЬ (12+)(Е.Шварц)

Спектакли для взрослых 
 Горе от ума (12+)(А. Грибоедов)
 Счастье мое (16+)(А. Червинский)
 ТЕНЬ (12+)(Е.Шварц)
 Ужин Дураков (16+)(Ф. Вебер)

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (9 июня 1978 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра
 ТЮЗу — 75: юность продолжается
 Театр на карте Нижнего Новгорода
 Театр Юного Зрителя

Театры, основанные в 1928 году
Нижегородский ТЮЗ
Театры юного зрителя России
Государственные театры России